Втома (фізіологія) — зниження продуктивності діяльності людини
 Втома матеріалу — процес поступового накопичення ушкоджень, утворення та розвитку тріщин у матеріалі